

Informatica 
Small Computer System Interface – Standard hardware per la comunicazione fra computer e dischi fissi o nastri magnetici.
System Can't See It – freddura sulle difficoltà di configurazione dei primi sistemi SCSI

Organizzazioni 
Shodor Computational Science Institute
Société Canadienne de Santé Internationale – L'Organizzazione Mondiale della Sanità canadese

Altri progetti